Giuliano Cesarini peut désigner deux cardinaux italiens :

 Giuliano Cesarini (1398-1444) cardinal italien du  créé en 1426 par le pape Martin V.
 Giuliano Cesarini (1466-1510) cardinal italien du  créé en 1493 par le pape Alexandre VI.